Мете́ликові (Faboideae або Papilionoideae) — підродина бобових рослин. Виділення в окрему родину метеликових досі залишається дискусійним. Кількість видів — 12–18 тис.

Опис 
Основна відмінність підродини — квітки «метеликового типу», неправильні двобічно симетричні квітки з 5-дольною необпадаючою чашечкою, 5-пелюстковим віночком, 10 тичинок і маточка; пелюстки квітки, що цілком розпустилася, схожі формою на метелика, звідки і походить назва підродини (найкращі приклади — горох і запашний горошок). З іншого боку, та ж квітка уподібнюється човну; найбільша непарна пелюстка отримала назву вітрила (vexillum), наступна — пара однакових і вужчих пелюсток, симетрично розташованих, це — крильця (alae), або весла; нарешті, ще дві рівні пелюстки зрослися уздовж свого нижнього краю, утворивши човник (carina); у човнику лежать маточка і тичинки, з яких у більшості видів одна вільна, а дев'ять зрослися своїми нитками (до різної висоти у різних родів і видів) в одну загальну пластинку, що облягає маточку.

Листя переважно складне і найчастіше перисте або лапчасте (конюшина, люпин), від однієї до 20 і більше пар листочків; вельми характерні для метеликових прилисники, властиві більшості видів, іноді вони перевершують розмірами самі листочки (у гороху, вязела і багатьох інших); вельми часті теж і вусики, як прості, так і гіллясті, закінчуючи собою черешки складного листя.

Плід — переважно типовий біб.

Метеликові представлені деревами, дерев'янистими ліанами, травами, напівчагарниками і чагарниками.

Серед метеликових багато господарсько-цінних рослин.

Роди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alexa
 Alhagi
 
 
 
 
 
 
 
 Amorpha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aotus
 
 
 
 
 Arachis
 
 
 
 
 Astragalus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calpurnia
 
 
 
 Canavalia
 
 
 Carmichaelia
 
 
 
 
 Centrosema
 
 
 Chamaecytisus
 
 Chesneya
 
 
 Cicer
 
 
 
 Clianthus
 Clitoria
 
 
 
 
 
 Colutea
 
 Coronilla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cyclopia
 
 
 
 Cytisus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dioclea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dorycnium
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Erythrina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gastrolobium
 
 Genista
 
 
 
 Glycine
 Glycyrrhiza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hedysarum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indigofera
 
 
 
 
 
 
 
 Laburnum
 
 Lathyrus
 
 
 
 
 Lens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lotus
 
 Lupinus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medicago
 Melilotus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Myroxylon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onobrychis
 Ononis
 
 
 
 
 
 
 Ornithopus
 
 
 
 
 
 
 
 Pachyrhizus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phaseolus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pisum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Psoralea
 
 
 
 Pterodon
 
 
 Pueraria
 
 
 
 
 
 Retama
 
 
 
 
 Robinia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sophora
 
 Spartium
 
 
 
 Sphaerophysa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thermopsis
 
 
 Trifolium
 Trigonella
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vicia
 Vigna
 
 
 
 
 Wisteria

Примітки

Посилання 
 Метеликові (Faboideae) на сайті L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants: Descriptions, Illustrations, Identification, Information Retrieval.

 
Бобові
Підродини рослин